Il toponimo Cyanika può riferirsi a diversi settori del Ruanda:

Cyanika, settore del Distretto di Nyamagabe nella Provincia Meridionale
Cyanika, settore del Distretto di Burera nella Provincia Settentrionale